Станислав Язепович Ливманис (; род. 24 декабря 1939 года, Айзкалнская волость, Латвия) — мастер машинного доения Яунпилсской опытной станции животноводства Латвийского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии, Тукумский район Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1981). Депутат Верховного Совета Латвийской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Биография 
Родился в 1939 году в одном из сельских населённых пунктов Айзкалнской волости, Латвия.

Трудился дояром совхоза-техникума «Булдури» Рижского района, в последующие годы — мастером машинного доения Яунпилсской опытной станции животноводства Латвийского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии.

Досрочно выполнил личные социалистические обязательства и плановые задания Десятой пятилетки (1976—1980) по производству молока. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1979 года удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству молока» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР от Бабитского избирательного округа № 259, депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва от Тукумского избирательного округа (1984—1989), в 1988 году — делегатом на XIX Всесоюзную конференцию КПСС.

Примечания

Литература 
 Latvijas PSR mazā enciklopēdija. I—III un rādītājs. 1967—1972.
 Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 6.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. 218. lpp.
 Коммунист Советской Латвии, выпуски № 1 — 6, Латвийское газетно-журнальное издательство, 1984, стр. 4

Ссылки 
  Staņislavs Līvmanis, Latgales dati
  Очерк «Jaunpils izmēģinājumu stacijas slaucējs Staņislavs Līvmanis», киножурнал «Padomju Latvija» Nr. 14, 1981, Rīgas kinostudija
 Документальный фильм Slaucējs un slaucēja, 1984

Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР